Поля́рная сова́:

 Белая сова — птица семейства совиных.
 «Полярная сова» — колония для пожизненно осуждённых в посёлке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ России).